Franc Simonič je lahko:

 Franc Simonič (bibliograf), bibliotekar (1847-1919)
 Franc Simonič (duhovnik), narodni buditelj (1803-1866)
 Franc Simonič (partizan), politik (1916-2000)
Franc Simonič (slikar) (*1942)